OSG peut faire référence à :
 OpenSceneGraph, une bibliothèque graphique C++,
 Orchestre symphonique genevois,
 Orchestre symphonique de Galice,